Alley Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alley Creek (Clover Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Alley Creek (Shoal Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alley Creek (Little Neck Bay), Fluss im Bundesstaat New York
 Alley Creek (Lake O’ the Pines), Fluss im Bundesstaat Texas
 Crab Alley Creek, Fluss im Bundesstaat Maryland